De Grand Prix-wegrace van Qatar 2017 was de eerste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2017. De races, welke plaatsvonden op 26 maart op het Losail International Circuit nabij Doha, Qatar, werden 's avonds verreden.

Voor alle races gold dat de kwalificatie op zaterdag niet gehouden kon worden in verband met regenval en het feit dat het water niet op tijd kon worden afgevoerd. In plaats hiervan werden de resultaten van alle vrije trainingen opgeteld en gebruikt als startopstelling.

Uitslag

MotoGP 
De race werd een half uur later gestart in verband met regenval en ingekort van 22 naar 20 ronden.

Moto2

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2017
Qatar